Макни́ш () — фамилия. Известные носители:

 Макниш, Алан (род. 1969) — шотландский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.
 Макниш, Генри (1874—1930) — британский моряк, участник Имперской трансантарктической экспедиции.

Примечания